Узя () — топоним в Башкирии:

 Узя — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Узя (приток Белой) — река в Республике Башкортостан.
 Узя (приток Нугуша) — река в Республике Башкортостан.